Петриев — фамилия.

Известные носители:
 Афанасий Петриев (ум. 1832) — архимандрит Донского монастыря Московской епархии Русской православной церкви
 Петриев (Петриашвили), Василий Моисеевич (1845—1908) — российский учёный-химик грузинского происхождения.

См. также 
 Петрик